55 steht für:
 55, Jahreszahl

 55, Album von Ina Müller
 55 v. Chr., Jahreszahl
 Learjet 55, amerikanisches Geschäftsreiseflugzeug
 GAZ-55, sowjetischer Krankenwagen

Siehe auch:
 B 55
 Typ 55
 55 Fifty Five, Musikgruppe